Oceaniska mästerskapet i fotboll kan syfta på:
 Oceaniska mästerskapet i fotboll för herrar – en turnering för landslag i fotboll i Oceanien 1973–
 Oceaniska mästerskapet i fotboll för damer – en turnering för landslag i fotboll i Oceanien 1983–